Гилли — многозначный термин.

Фамилия 
 Гилли, Александр (1903—2007) — австрийский ботаник—флорист, систематик и геоботаник.
 Гилли, Мики (1936—2022) — американский кантри-музыкант, певец, композитор и пианист.
 Гилли, Норина (1880—1957) — итальянская кино- и театральная актриса более известная как Мария Карми.
 Гилли, Фридрих Давид (Жилли; 1772—1800) — немецкий архитектор.

Другое 
 Гилли — одно из названий названий села Гели в Дагестане.
 Гилли () — традиционная ирландская и шотландская кожаная обувь.